Список колёс обозрения

Почти все колёса обозрения стационарны, известны лишь несколько случаев переноса колёс на другие места.

Примечания 

Колёса обозрения
Списки:Техника